Ein Isoliergefäß ist ein Behälter, der über die reine Funktion als Gefäß hinaus zur besonderen Isolierung, z. B. mit einer Wärmedämmung, seines Inhaltes von dessen Umwelt dient oder umgekehrt. Isolierbehältnisse werden immer dann zur Aufbewahrung oder zum Transport eingesetzt, wenn ohne sie Gefahren für das Gut in ihrem Innern, die unmittelbare Umgebung oder die Umwelt zu befürchten wären, wie es z. B. bei den Atommüll-Transportbehältern (z. B. Castor) der Fall ist. Ebenso werden sie eingesetzt, wenn bestimmte Eigenschaften des Inhalts, z. B. seine Temperatur, auf andere Weise nicht lange genug aufrecht gehalten werden können.

Transportbehälter